Николай Шмит:
 Шмит, Николай Николаевич — Георгиевский кавалер; ротмистр; 10 июня 1915.
 Шмит, Николай Павлович (1883—1906) — российский фабрикант и революционер.